Eugenia – genere delle Myrtacee
 Eugenia – nome proprio di persona femminile
  Eugenia de Montijo – ultima sovrana di Francia
 Eugenia di Roma – martire cristiana del III secolo

Pagine correlate

Eugenio (disambigua)